Marlow (Alemanha) — cidade
Marlow F.C. — clube inglês

Gegrafia dos Estados Unidos
Marlow (Oklahoma) — cidade
Marlow (Nova Hampshire) — cidade
Marlow Heights — região censitária

Desambiguações de topônimos